Arts
 La Flaca (disc): senzill que dona nom al mateix àlbum del grup Jarabe de Palo.
 El Gordo y La Flaca: un show dels Estats Units d'Amèrica.

Publicacions
 La Flaca: revista liberal i anticarlina, caricaturista política del  a Espanya.